Това́рна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Товарна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Товарна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Товарна вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці